Pleoscutula är ett släkte av svampar. Pleoscutula ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleoscutula